De Coppa Italia is de bokaal die in Italië in verschillende takken van sport wordt uitgereikt aan de winnaars van de nationale bekertoernooien, en ook de benaming voor deze toernooien zelf. De Coppa Italia in het voetbal werd in 1922 voor het eerst georganiseerd door de Italiaanse voetbalbond, de Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Finales